World Cup i bandy 2001 spelades i Ljusdal 25-28 oktober 2001, och vanns av den svenska klubben Hammarby IF, efter seger mot Sandvikens AIK från Sverige med 4-1 i finalmatchen.

Gruppspel

Grupp A1

25 oktober 2001: Edsbyns IF-HK Vodnik 1-4
26 oktober 2001: Tornio PV-Västerås SK 0-7
26 oktober 2001: Tornio PV-HK Vodnik 1-7
26 oktober 2001: Edsbyns IF-Västerås SK 2-5
27 oktober 2001: Västerås SK-HK Vodnik 2-1
27 oktober 2001: Edsbyns IF-Tornio PV 5-2

Grupp A2

25 oktober 2001: Sandvikens AIK-Stabæk Bandy 11-3
26 oktober 2001: Falu BS-HC Kuzbass 3-2
26 oktober 2001: Stabæk Bandy-HC Kuzbass 2-5
27 oktober 2001: Sandvikens AIK-Falu BS 10-2
27 oktober 2001: Falu BS-Stabæk Bandy 6-2
27 oktober 2001: Sandvikens AIK-HC Kuzbass 2-2

Grupp B1

26 oktober 2001: HK Jenisej Krasnojarsk-Broberg/Söderhamn Bandy 5-1
26 oktober 2001: BS BolticGöta-Hammarby IF 1-4
26 oktober 2001: BS BolticGöta-HK Jenisej Krasnojarsk 0-5
26 oktober 2001: Broberg/Söderhamn Bandy-Hammarby IF 2-4
27 oktober 2001: Broberg/Söderhamn Bandy-BS BolticGöta 2-3
27 oktober 2001: Hammarby IF-HK Jenisej Krasnojarsk 2-0

Grupp B2

25 oktober 2001: Ljusdals BK-Mjøndalen IF 6-1
26 oktober 2001: Oulun Luistinseura-Bollnäs GoIF 6-7
26 oktober 2001: Oulun Luistinseura-Mjøndalen IF 0-2
27 oktober 2001: Ljusdals BK-Bollnäs GoIF 7-4
27 oktober 2001: Bollnäs GoIF-Mjøndalen IF 4-1
27 oktober 2001: Ljusdals BK-Oulun Luistinseura 3-3

Slutspel

Kvartsfinaler
27 oktober 2001: Västerås SK-Falu BS 4-2
27 oktober 2001: Sandvikens AIK-HK Vodnik 1-1, 3-2 på straffslag
28 oktober 2001: Bollnäs GoIF-Hammarby IF 2-5
28 oktober 2001: Ljusdals BK-HK Jenisej Krasnojarsk 1-3

Semifinaler
28 oktober 2001: Hammarby IF-Västerås SK 5-1
28 oktober 2001: HK Jenisej Krasnojarsk-Sandvikens AIK 2-2, 1-2 på straffslag

Final
28 oktober 2001: Sandvikens AIK-Hammarby IF 1-3

Externa länkar
Bandysidan - World Cup 2001

Sport i Sverige 2001
Bandysäsongen 2001/2002
2001
Sport i Ljusdal
Bandy